Ryan Thompson (n. 1988), cestista statunitense
 Ryan Thompson (n. 1985), calciatore giamaicano
 Ryan Thompson (n. 1990), pallavolista statunitense